Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu – WSD Diecezji Toruńskiej im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Seminarium znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy placu bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, w sąsiedztwie Miasteczka Akademickiego.

Siedziba

Historia 
Potrzeba utworzenia WSD w Toruniu zrodziła się po reorganizacji struktur administracyjnych kościoła katolickiego w Polsce, kiedy to 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae populus” ustanowił diecezję toruńską, a Toruń został jej stolicą. Jednym z priorytetowych zadań, jakie stanęły przed biskupem toruńskim Andrzejem Suskim, było powołanie do życia wyższej uczelni kształcącej kapłanów dla diecezji.

Erygowano ją 8 września 1993 roku, a jej siedzibą stał się gmach dawnego Liceum Medycznego przy ul. Sienkiewicza 40/42, który władze diecezji pozyskały od skarbu państwa. Prace adaptacyjne w obiekcie rozpoczęto 14 marca 1994 roku, a uroczysta inauguracja roku akademickiego 1994/1995 miała miejsce 15 października 1994 roku.

Od 1 października 2001 roku Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu współpracuje z Wydziałem Teologicznym UMK w Toruniu.

13 października 2018 roku władze WSD zorganizowały obchody 25-lecia jego istnienia.

Jurysdykcję kanoniczną nad Seminarium sprawuje biskup toruński.

Statystyka 
Liczba nowo wyświęconych kapłanów w diecezji toruńskiej w latach 1992-2020:

Władze seminarium

Przełożeni 
 Rektor: ks. dr hab. Stanisław Adamiak
 Wicerektor: ks. dr Michał Oleksowicz
 Ojciec duchowny: ks. dr Paweł Rochman
 Ojciec duchowny: ks. Adam Lis
 Dyrektor ekonomiczny: ks. dr Bogusław Dygdała

Poczet rektorów 
 ks. prał. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski (20 VI 1994-19 VI 1997)
 ks. prał. dr Krzysztof Lewandowski (od 20 VI 1997 pełniący obowiązki, rektor od 18 VI 1998-30 VI 2011)
 ks. kan. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (1 VII 2011-30 VI 2019)
 ks. dr  hab. Stanisław Adamiak (1 VII 2019)

Wicerektorzy 
 ks. kan. dr Krzysztof Lewandowski (1994-1997)
 ks. kan. prof. dr hab. Mirosław Mróz (1994-2004)
 ks. kan. dr hab. Krzysztof Krzemiński (2000-2007)
 ks. kan. dr Tomasz Tułodziecki (2004-2010)
 ks. kan. dr Marcin Staniszewski (2007-2013)
 ks. Leszek Stefański (2013-2018)
 ks. dr Paweł Rochman (2018-2021)
ks. dr Michał Oleksowicz (od 1 września 2021)

Prefekci 
 ks. kan. dr hab.Krzysztof Krzemiński (1997-2000)
 ks. dr hab.Zbigniew Wanat (1997-2000)

Ojcowie duchowni 
 ks. dr Józef Szamocki (1994-2000- obecnie biskup pomocniczy diecezji toruńskiej (20.04.2000)
 ks. kan. Krzysztof Dębiec (1999-2004)
 ks. kan. dr hab. Stanisław Suwiński (2000-2007)
 ks. prał. dr Roman Sadowski (2006-2011)
 ks. Sławomir Witkowski (2008-2013)
 ks. dr Andrzej Kowalski (2012-2021)
ks. Adam Lis (od 2020)
ks. dr Paweł Rochman (od 2021)

Dyrektorzy ekonomiczni 
 ks. kan. Wiesław Pacak (1994-1995)
 ks. kan. Mirosław Owczarek (1995-1998)
 ks. kan. Piotr Igielski (1998-2015)
 ks. Marcin Lisiński (2015- 2018)
 ks. dr Bogusław Dygdała (od 2019)

Wicedyrektor ekonomiczny 
 ks. Marcin Lisiński (2011-2015)

Zobacz też 
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu
 Archiwa w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Diecezja toruńska
Toruń
Uczelnie w Toruniu